Büschelberger ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Büschelberger (1869–1934), deutscher Kunstbildhauer
 Friedrich Büschelberger (1904–1990), deutscher Kunstbildhauer